Sapillo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Arthrocnemum macrostachyum.
 El nombre común de la planta Salsola kali.
 El nombre común de la planta Sarcocornia fruticosa.
 El nombre común de la planta conocida como Ixbut en Guatemala, que se refiere a la Euphorbia lancifolia.
 Un tipo de tumor blando bajo la lengua, también conocido como ránula.